Martin Pieckenhagen (Berlim, 15 de novembro de 1971) é um ex-futebolista alemão.

Carreira
Nascido na parte leste de Berlim, Pieckenhagen atuou nas categorias de base do Medizin Berlin-Buch e do Union Berlin, onde se profissionalizou em 1990, mas sua estreia efetiva foi um ano depois.

Em 1993, foi para o TeBe Berlin, onde atuou por uma temporada antes de se mudar para o Duisburg, tendo atuado pelas Zebras entre 1994 e 1996 (foram quinze partidas). Teve destacada passagem pelo Hansa Rostock, clube que defendeu entre 1996 e 2001. Em cinco temporadas, foram 110 partidas realizadas. Isso fez com que o Hamburgo contratasse Pieckenhagen ao final de seu contrato com o Hansa. Titular absoluto do time do norte alemão, Pieckenhagen realizou, até 2005, cem partidas pelo Hamburgo, mas ele não renovou seu contrato e foi jogar pelo Heracles Almelo, uma equipe de pequena expressão no futebol holandês.

Na equipe da província de Overissel, tomou a titularidade então pertencente a Brian Van Loo, e em cinco anos, realizou 165 partidas, chegando inclusive a marcar um gol, contra o AZ Alkmaar, em 5 de novembro de 2005 - dez dias antes de completar 34 anos. Em 2010, Pieckenhagen voltou à Alemanha para defender o Mainz 05, que fazia campanha surpreendente na temporada. Aos 38 anos, ele tinha planos de ser novamente titular, mas o técnico Thomas Tuchel optou por escalar Christian Wetklo em vez do veterano, que disputou uma única partida (era praticamente uma homenagem ao goleiro), entrando no lugar de Wetklo, que havia se machucado. Foi sua partida de número 445 - e também a última da carreira.

Ao final da temporada 2010-11, Pieckenhagen, que chegou a realizar mais três partidas pela equipe de reservas do Mainz, resolveu parar de jogar, aos 39 anos. Em sua carreira, foram 445 partidas e um gol marcado.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Alemanha
Goleiros da Alemanha
Futebolistas do MSV Duisburg
Futebolistas do FC Hansa Rostock
Futebolistas do Hamburger Sport-Verein
Futebolistas do 1. FSV Mainz 05
Futebolistas do Heracles Almelo
Naturais de Berlim